Алекса Радованович (1900—2004) — сербський і югославський столітній довгожитель.
 Александар Радованович (* 1993) — сербський футболіст. Центральний захисник «Кортрейка».
 Ваня Радованович (* 1982) — чорногорський співак та автор пісень. Представник Чорногорії на пісенному конкурсі Євробачення 2018.
 Іван Радованович (* 1988) — сербський футболіст, півзахисник італійського клубу «Дженоа». Грав за національну збірну Сербії.
 Павле Радованович (* 1975) — чорногорський футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 2008 року.
 Предраг Радованович (1911—1964) — югославський футболіст, що грав на позиції захисника. Відомий виступами за клуб БСК, а також національну збірну Югославії. П'ятиразовий чемпіон Югославії.
 Раде Радованович (* 1928) — югославський легкоатлет, виступав у стрибках у довжину і потрійному стрибку. Учасник літніх Олімпійських ігор-1952.
 Ратко Радованович (* 1952) — югославський баскетболіст. Чемпіон Європи-1977, чемпіон світу-1978, Олімпійський чемпіон-1980 року.
 Тихон (Радованович) (1891—1951) — єпископ Сербської православної церкви Захумсько-Герцеговинський.